yhyhh

Número 

 El número dos, que sigue al uno y precede al tres.

Años 

 El año 2.
 El año 2 a.C.

Música 

 Número 2 (2006), álbum de la cantante española María Isabel.
 Dos (2008), álbum de la cantante colombiana Fanny Lu.
 Dos (2010), álbum de Andrea Echeverri.
 ¡Dos! (2012), álbum de Green Day.

Informática

Sistemas Operativos (DOS) 

 DOS, para computadora personal.
 DR-DOS, de Digital Research.
 FreeDOS.
 MS-DOS, de Microsoft. 
 PC-DOS, de IBM.
 QDOS, escrito por Tim Paterson.
 Apple DOS, de Apple.
 Atari DOS, de Atari.

Ataque de denegación de servicio 

 DoS

Localidades 

 Dos, localidad de la provincia de Huesca, España.

Miscelánea 

 La línea 2 del metro de Nueva York.